Hotel Hafen steht für:

 Hotel Hafen Hamburg am Hamburger Hafen
 Hotel Hafen Flensburg am Flensburger Hafen, siehe Kaysers Hof